Евангелисты — авторы четырёх канонических Евангелий в Новом Завете.
 Евангелисты — христианские служители, занимающиеся евангелизационной деятельностью
 Евангельские христиане (называемые евангелистами) — родственные протестантские группы
 Евангелисты — современный термин, подразумевающий специалистов, занимающихся популяризацией компьютерной программы.

См. также 
 Евангелиста (значения)